Andrea Baggiore (... – ...) – calciatore italiano
 Elena Baggiore (1944) – soprano italiano